Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Kansas 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Svetlana Černeva e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Barbara Potter e Wendy White 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (Campionesse)
 Mary Lou Daniels /  Anne White (semifinali)

 Candy Reynolds /  Catherine Suire (quarti di finale)
 Pascale Paradis /  Joanne Russell (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Kansas 1987